Katharina Wasa ist der Name folgender Personen:

* Katharina Wasa (1513–1535), durch Heirat Königin von Schweden, siehe Katharina von Sachsen-Lauenburg (1513–1535)
 Katharina Wasa (1539–1610), Prinzessin von Schweden und Gräfin von Ostfriesland
 Katharina Wasa (1584–1638), Pfalzgräfin von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg